Alien Invasion peut désigner :
 UFO: Alien Invasion, un jeu vidéo open source inspiré par X-COM ;
 Alien Invasion, une extension de Anarchy Online ;
 Alien Invasion (Alien agent), un film de 2007, réalisé par de Jesse V. Johnson avec Mark Dacascos et Emma Lahana